Plusieurs villes ou communes possèdent une rue des Chantiers :
 Rue des Chantiers, à Paris,
 Rue des Chantiers, à Versailles.